Lafayette é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Lafayette (Arkansas)
 Condado de Lafayette (Flórida)
 Condado de Lafayette (Mississippi)
 Condado de Lafayette (Missouri)
 Condado de Lafayette (Wisconsin)
 Paróquia de Lafayette, na Luisiana

Desambiguações de topônimos